Prieto se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Carlos Prieto
 María Prieto